błotniszkowate − rodzina mchów
 błotniszkowate − rodzina owadów